Le tournoi de Sydney est un tournoi de tennis professionnel. L'édition masculine 2000, classée en catégorie International Series, s'est disputée du 10 au .

Lleyton Hewitt remporte le simple messieurs. En finale, il bat Jason Stoltenberg, décrochant à cette occasion le  en simple de sa carrière sur le circuit ATP.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Mark Woodforde et Todd Woodbridge. Ils remportent chacun leur  ATP en double, le .

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2000 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Sydney

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2000
Tennis en Australie en 2000
Sydney
Tennis en janvier 2000